Floreşti kan syfta på:

 Florești, Moldavien, ort i Moldavien
 Florești (distrikt), distrikt i Moldavien
 Florești (Rumänien), kommun i Rumänien